Das englische Wort ladder (dt. Leiter) erscheint im Zusammenhang mit

 einer Rangliste im E-Sport
 der parallelen Anordnung mehrerer Piercings gleichen Typs, die an die Sprossen einer Leiter erinnert, siehe z. B. Hafada-Piercing
 Gelelektrophoresen, dabei wird er verwendet, um die Größe eines Proteins, DNA- oder RNA-Fragments zu bestimmen.

Siehe auch:
 The Ladder